Toray Pan Pacific Open 2016 var en tennisturnering for kvinder, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Ariake Colosseum og Ariake Tennis Forest Park i Tokyo, Japan i perioden 17. - 25. september 2016. Det var den 43. udgave af Pan Pacific Open.

Singletitlen blev vundet af Caroline Wozniacki, som dermed vandt den 24. WTA-titel i karrieren men den første, siden hun i april 2015 vandt titlen i Stuttgart. Det var endvidere anden gang i karriere, at Wozniacki vandt Pan Pacific Open – første gang var i 2010. Med sin første turneringssejr i 2016 holdt hun liv i sin stime med mindst én titel hver sæson på WTA Tour, som hun har præsteret siden 2008. I finalen vandt danskeren med 7-5, 6-3 over værtslandets 18-årige wildcard-spiller Naomi Osaka, der for første gang i sin karriere havde kvalificeret sig til en finale på WTA Tour. Den unge japaners bedste resultater indtil da havde været to kvartfinalepladser.

Den forsvarende mester, Agnieszka Radwańska, var seedet som nr. 2 men tabte i semfinalen med 6-4, 5-7, 4-6 til Caroline Wozniacki.

Doubleturneringen blev vundet af Sania Mirza og Barbora Strýcová, som i finalen besejrede kineserne Liang Chen og Zhang Zhaoxuan ganske overbevisende med 6-1, 6-1, og som dermed vandt deres anden WTA-titel som makkere, efter at de tidligere på året havde vundet deres første turnering som par ved Western & Southern Open i Cincinnati.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 885.500 og fordelte sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere fordelt på
 20 direkte kvalificerede spiller i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 8. august 2016 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 4 spillere fra kvalifikationen.

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 32 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 16 par.

Eksterne henvisninger 
 Toray Pan Pacific Open

Noter 

2016
WTA Tour 2016